Cotegipe (segundo a ortografia vigente o correto é Cotejipe) pode referir-se a:

Localidades
Cotegipe - município brasileiro no estado da Bahia
Microrregião de Cotegipe - microrregião no estado da Bahia
Barão de Cotegipe - município brasileiro no estado do Rio Grande do Sul;
São Miguel de Cotegipe - antiga denominação do município brasileiro Simões Filho, no estado da Bahia.

Personalidades
Barão de Cotegipe - título nobiliárquico de João Maurício Wanderley.

Outros
Lei Saraiva-Cotegipe - lei brasileira de 1885 que estabeleceu a liberdade aos escravos com mais de 60 anos

Desambiguação